The Pick of Destiny é um álbum da banda de rock Tenacious D, trilha sonora do filme Tenacious D in: The Pick of Destiny

Faixas
Todas as músicas foram compostas por Jack Black e Kyle Gass.

Faixas bônus

Créditos
Tenacious D
 Jack Black – vocal principal, violão
 Kyle Gass – backing vocals, violão e guitarra, gravador em "Papagenu (He's My Sassafrass)"
Músicos adicionais
 Dave Grohl – bateria, voz do demônio em  "Beelzeboss (The Final Showdown)"
 John Spiker – baixo, backing vocals em "Car Chase City", clavinet em "Papagenu (He's My Sassafrass)"
 John Konesky – guitarra
 Liam Lynch – guitarra adicional em  "Beelzeboss (The Final Showdown)" e "Break In-City (Storm the Gate!)"
 John King – programação de bateria em "Papagenu (He's My Sassafrass)"
 Meat Loaf – vocais em "Kickapoo"
 Ronnie James Dio – vocais em "Kickapoo"

Álbuns de 2006
Álbuns de Tenacious D
Bandas sonoras de filmes